Исмаи́л Сейфулла́евич Сейфулла́ев (; 1912, Бахчисарай — ?, Одесса). Председатель Совета народных комиссаров Крымской АССР (1942—1944).

Биография 
Родился в Бахчисарае в 1912 году.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны ценные партийные работники и всё руководство Крымской АССР перевозятся на Кавказ.

5 апреля 1942 года назначается Председателем Совета народных комиссаров Крымской АССР.

Являлся организатором снабжения партизанского движения в Крыму продовольствием, боеприприпасами, зимним обмундированием, техническими средствами. В апреле 1943 года вместе с Булатовым и Менбариевым докладывал Сталину, что в Крыму расширяется партизанское движение, однако в связи с изолированностью полуострова снабжение затруднено.

Несмотря на то, что не являлся партизаном, был назначен батальонным комиссаром и представлен к медали «Партизану Отечественной войны» I степени в связи с тем, что был «ответственным за организацию снабжения партизан продовольствием, обмундированием и боеприпасами, проявлял большую инициативу в этом деле, в исключительно трудных условиях при отсутствии специально закрепленных самолетов добился ряда положительных результатов, только в 1943 году было заброшено партизанам пятьдесят тонн продовольствия и боеприпасов».

Вскоре после освобождения Симферополя в апреле 1944 года возвращается в Крым.

17 мая 1944 года в 5 часов вечера в кабинет первого секретаря Крымского обкома партии были вызваны Сейфуллаев и Менбариев, где им было зачитано секретное Постановление ГКО СССР от 11 мая 1944 года № 5859сс о выселении всех крымских татар из Крыма. Б. З. Кобулов потребовал, чтобы руководство республики и партактив показали пример дисциплины при депортации.

На следующий день, 18 мая 1944 года Председатель Совета народных комиссаров Крымской АССР И. С. Сейфуллаев был депортирован из Крыма, как и все крымские татары. Его должность занял А. Ф. Кабанов, работавший заместителем наркома Совнархоза СССР.

Умер в Одессе.

Примечания

Ссылки 

Общественные деятели Крыма
Главы правительства Крымской АССР